Венециано () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Венециано, Агостино (ок. 1490 — ок. 1540) — итальянский рисовальщик и гравёр.
 Антонио Венециано — итальянский художник.
 Венециано, Габриэле (род. 1942) — итальянский физик-теоретик.
 Венециано, Гаэтано (1665–1716) – итальянский композитор.
 Джакометто Венециано — итальянский живописец.
 Венециано, Доменико (1410—1461) — итальянский художник.
 Донато Венециано — итальянский художник.
 Катарино Венециано — итальянский художник.
 Лоренцо Венециано — итальянский живописец.
 Никколо ди Пьетро Венециано — итальянский живописец.
 Паоло Венециано — итальянский живописец.
 Стефано Венециано – итальянский художник.

См. также 
 Rondo Veneziano — итальянский камерный оркестр